Die Priority Telecom Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juli 2003 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stuttgart der Mercedes Cup gespielt, der zur ATP International Series Gold gehörte, während das Turnier in Amersfoort zur Kategorie ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Juan Ignacio Chela, der in diesem Jahr als Dritter der Setzliste im Viertelfinale gegen Rubén Ramírez Hidalgo ausschied. Der Setzlistenerste Martin Verkerk schied schon in der ersten Runde aus. Im Finale besiegte der chilenische Setzlistensiebte Nicolás Massú den Lokalmatador Raemon Sluiter (Nr. 7 der Setzliste) in zwei Sätzen. Für Sluiter war es nach 2000 die zweite Niederlage bei diesem Turnier. Massú gewann den ersten Titel der Saison sowie den zweiten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jeff Coetzee und Chris Haggard, traten nicht erneut zusammen an; nur Haggard spielte das Turnier an der Seite von Vorjahresfinalist André Sá, mit dem er an Position 2 gesetzt war. Sie unterlagen im Finale der Paarung aus Devin Bowen und Ashley Fisher, die an 4 gesetzt waren und damit beide ihren ersten Titel gewannen. Für Bowen blieb es sogar der einzige der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Amersfoort